Quetzalcoatl bezeichnet:

 Quetzalcoatl, eine Gottheit mehrerer mesoamerikanischer Kulturen
 eine französisch-belgische Comicserie von Autor und Zeichner Jean-Yves Mitton, entstanden um die Jahrtausendwende
 Cē Acatl Tōpīltzin Quetzalcōātl (843–883/895), ein Priesterkönig der Tolteken 
 (1915) Quetzálcoatl, ein Asteroid des Amor-Typs
 Quetzalcoatlus, eine Gattung von Flugsauriern